Hida – città giapponese 
Hida – antica provincia giapponese 
Hida – comune rumeno